Эрадзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Эрадзе, Георгий Гиулевич (род. 1978) — цирковой продюсер, заслуженный артист России, Заслуженный артист Грузии, художественный руководитель-главный режиссёр ФКП «Росгосцирк», директор и художественный руководитель продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе».
 Эрадзе, Георгий Павлович (1882—1971) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии, министр труда в правительстве Ноя Жордании.